Но́рман Ву́дасон Джо́нсон (; 12 ноября 1930 — 13 июля 2017) — американский математик.

Биография 

Родился в 1930 году в Чикаго. Отец Джонсона владел книжным магазином и выпускал местную газету.

Учился в Карлтонском колледже, где в 1953 году получил степень бакалавра. После проходил альтернативную гражданскую службу как сознательный отказчик.

Затем получил степень магистра в Питтсбургском университете, а в 1966 году — степень доктора философии в Университете Торонто, защитив там под руководством Гарольда Коксетера диссертацию на тему «Теория однородных политопов и сот» ().

Далее преподавал в  (Массачусетс) до ухода на пенсию в 1998 году.

Умер в 2017 году, незадолго до смерти успев сделать завершающие правки своей книги «Геометрии и преобразования» (), изданной на следующий год, и оставив почти законченной монографию об однородных политопах.

Достижения 

Наиболее известен как исследователь названных его именем многогранников Джонсона: в 1966 году опубликовал их полный список, дав им названия и номера.

Также дал названия всем однородным звёздчатым многогранникам и двойственным к ним телам.

Примечания 

Математики по алфавиту
Математики США
Выпускники Питтсбургского университета
Преподаватели Уитонского колледжа (Массачусетс)